Een klap kan zijn:

het resultaat van een slag (bijvoorbeeld: Een klap in het gezicht.), zie slag
het geluid daarvan (bijvoorbeeld: Met een klap kwam-ie tot stilstand.)
de afkorting van klapbrug, zie: Basculebrug
In de provincie Groningen de algemene benaming voor een ophaalbrug